

Sigle 
 Active noise control
 Aeronautical chart – carta aeronautica
 African National Congress
 Arlington National Cemetery
 Assemblea nazionale costituente
 Associazione nazionale carabinieri
 Associazione nazionale combattenti
 Archivio Nazionale della Catalogna (Arxiu Nacional de Catalunya)
 Associazione Nazionale Commercialisti

Codici 
 ANC – codice aeroportuale IATA del Ted Stevens Anchorage International Airport di Anchorage (Stati Uniti d'America)
 ANC – codice identificativo del VOR/DME di Ancona, radioassistenza per la navigazione aerea
 anc – codice ISO 639-3 della lingua ngas
 ANC – codice ISO 3166-2:PE di Ancash (Perù)

Geologia 
 ANC – Formazione di Anconella – nel comune di Loiano, nella città metropolitana di Bologna – sintema stratigrafico dell'Emilia-Romagna